Vajin Vrh je malo mjesto u općini Josipdol, smješteno između Plaškog i Josipdola, nadomak Vojnovca. Selo je naseljeno većinom Hrvatima. Broj stanovnika 2001. bio je 46.

Stanovništvo

Izvor

 CD rom: "Naselja i stanovništvo RH od 1857-2001. godine", Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2005.

Vanjske poveznice 
Položaj na karti

Naselja u Karlovačkoj županiji